A Lost Lady – film 1924 diretto da Harry Beaumont
A Lost Lady – film 1934 diretto da Alfred E. Green e Phil Rosen